Het Wieënplein is een relatief nieuw plein in het centrum van Blerick, een stadsdeel van de Nederlandse plaats Venlo.

Het plein is in 1976 aangelegd, op de plek van de Oude Wieën. Dit was tot dat moment een groot park dat zich uitstrekte van het winkelcentrum De Wieën tot en met het Schepenenplein, met veel wilgen (Wieën is Blericks voor wilgen), maar de gemeente besloot er in de jaren zeventig een parkeerterrein van te maken. Samen met het Schepenenplein vormt het één parkeerterrein voor het winkelcentrum De Wieën en de centrale winkelstraat van Blerick.

Direct naast dit plein ligt verder het verzorgingstehuis Onder de Wieën, en op steenworp afstand het Tuindorppark.

Plein in Venlo